Koolstofmonoxide of CO, een verbinding tussen koolstof en zuurstof
 CO1, een gen